Шведські хокейні ігри 2019 — міжнародний хокейний турнір у Швеції в рамках Єврохокейтуру, проходив 7—10 лютого 2019 року у Стокгольмі та Ярославлі.

Підсумкова таблиця

Результати

Посилання 
 Результати  

 
Шведські хокейні ігри 
2019 у хокеї з шайбою
2019 у шведському спорті
Лютий 2019